Азово-Кубанский артезианский бассейн расположен в Краснодарском крае, южной части Ростовской области и западной части Ставропольского края.

В бассейне — 18 водоносных комплексов, в основном расположенных на глубинах 100—500 метров в плиоценовых породах. Их воды — пресные, солёностью до 0,5-1,5 г/л.

Воды нижнего — палео-, мезо- и кайнозойского слоёв — лежат на большей глубине и имеют минерализацию от 0,5 до 5 г/л.

Годовой ресурс вод — 2594 млн м³.

Примечания

Литература 
 Романика Л. И., Клименко В. И. Гидрогеологический очерк Азово-Кубанского артезианского бассейна, M., 1964;
 Клименко B. И., Оценка ресурсов подземных вод в сложных гидрогеологических условиях (Ha примере Азово-Кубанского артезианского бассейна), M., 1974.
 

Водные объекты по алфавиту
Артезианские бассейны по алфавиту
Подземные воды
Гидрогеология
География Ростовской области